Sotió d'Alexandria (segle III aC), filòsof grec 
 Sotió d'Alexandria (segle I), filòsof grec
 Sotió (filòsof), filòsof grec peripatètic